Abrazija je lahko:
 Abrazija (geologija)
 Abrazija (medicina)
 Abrazija (zobozdravstvo)